Kö ist eine Abkürzung für:
 Kleinlokomotiven der Deutschen Reichsbahn, siehe DR-Baureihe Kö
 Königsallee (Düsseldorf) in Düsseldorf
 Königsplatz (Augsburg) in Augsburg

Siehe auch:
 KOE
 Queue

KO